Том може да се отнася до:
 Том (име) – умалителна форма на мъжко име, вж. Томас
 Том (книга) – отпечатана и подвързана отделна книга или поредица книги
 Том (град в Германия) – на немски Thomm, община в Рейнланд-Пфалц, Германия
 Том (Зея) – река в Амурска област, приток на Зея
 Том (Об) – река в Сибир, приток на Об
 Том (Уелингтон Брито да Силва) – бразилски футболист на „Литекс“ Ловеч
 Том (Евертон Фернандо Джилио) – бразилски футболист на „Локомотив“ Пд, „Миньор“ Пк, „Локомотив“ Сф.
 Том Томск – футболен отбор на гр. Томск, Русия
 Том Паркър (роден 1988) – британски певица (The Wanted)